Silver Style Entertainment — немецкая компания-разработчик компьютерных игр, образованная в 1993 году. Главной офис располагался в Берлине. В 2010 году студия влилась в компанию The Games Company и стала её внутренней студией.

Некоторые игры компании 
 Der Produzent (1996)
 Sports TV: Boxing! (1998)
 Anpfiff — Der RTL Fussball-Manager (1998)
 Gorasul — Das Vermächtnis des Drachens (2001)
 Soldiers of Anarchy (2002)
 The Fall: Последние дни мира (2004)
 Simon the Sorcerer 4: Chaos Happens (2007)
 Everlight — Elfen an die Macht (2007)
 Tell: Das Spiel zum Film (2007)
 Goin’ Downtown (2008)
 The Fall: Mutant City (2011)

Примечания 

Исчезнувшие компании Германии
Производители компьютерных игр Германии
Производители компьютерных игр по алфавиту